Брансвік (округ, Північна Кароліна)
Брансвік (округ, Вірджинія)